La ligne M1 du métro de Bucarest est l'une des quatre lignes du réseau métropolitain de la ville de Bucarest.

Histoire

Caractéristiques

Exploitation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Bucarest
 Liste des stations du métro de Bucarest

Liens externes 
 

Ligne du métro de Bucarest
Bucarest, M1